Winwick – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Winwick – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Winwick – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)